Politikerslægten Høgsbro-Appel-Dahlerup. Slægten er en højskolefamilie, der nedstammer fra Amalie og Sofus Høgsbro. Politikerne i familien tilhører, (hvis andet ikke er oplyst), partiet Venstre.

Simplificeret stamtræ

Oversigt over slægtens politikere 

 Sofus Magdalus Høgsbro, (1822-1902), formand for Folketinget, gift med Amalie Gabrielle Jürgensen (1833-1893). 
  
 Søn: Svend Høgsbro (1855-1910), trafik- og justitsminister gift med kusinen Louise Høgsbro født Raunsøe (1857-1946) 
   
 Sønnedatter: Solvejg Fog-Petersen født Høgsbro, (1882-1966), gift med Johannes Fog-Petersen (1879-1965), stiftsprovst i Odense, radikal folketingsmand. 
   
 Sønnedatter: Herdis Appel født Høgsbro, (1884-1978), gift med Erik Appel (1880-1964), højskoleforstander og folketingsmand .

 Sønnedatterdatter: Elin Høgsbro Appel (1913-1980), folketingsmedlem, gift med Erik Dahlerup (1909-2002), højskoleforstander. 
 
 Sønnedatterdatterdatter: Pil Høgsbro Dahlerup, født 1939, kvindeforsker. 
   
 Sønnedatterdatterdatter: Ulla Dahlerup, født 1942, medstifter af Rødstrømpebevægelsen, kandidat til Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti i 2004. 
  
 Sønnedatterdatterdatter: Drude Dahlerup, født 1945, tidligere talsperson for Junibevægelsen. 

Jacob Appel, der var kultusminister 1910-1913, undervisningsminister 1920-1924 samt kirkeminister 1922-1924 nedstammede ikke fra Amalie og Sofus Høgsbro. Han var søn af Cornelius Appel og farbror til Erik Appel. Derigennem var han i familie med Elin Høgsbro Appel og Dahlerup-grenen af familien.

 
Slægter fra Danmark